Арльт () — фамилия. Известные носители:
 Арльт, Роберто (1900—1942) — аргентинский писатель и журналист.
 Арльт, Тобиас (род. 1987) — немецкий саночник, выступающий за сборную Германии с 2006 года, чемпион мира. 
 Арльт, Карл Фердинанд фон (1812—1887) — выдающийся австрийский медик, хирург и врач-офтальмолог.